Тимашево — название населённых пунктов в России:

 Тимашево — деревня в Уфимском районе Башкирии, с 1957 г. микрорайон г. Уфа.
 Тимашево — село в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Тимашево — село в Кинель-Черкасском районе Самарской области.

См. также 
 Тимяшево
 Тимяшово